Cause and Effect – album di Maria Mena del 2008
 Cause and Effect – album dei Keane del 2019